|-
| 8701 ||  || 15 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8702 Nakanishi ||  || 14 noiembrie 1993 ||  || , 
|-
| 8703 Nakanotadao ||  || 15 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8704 Sadakane || 1993 YJ || 17 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8705 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 8706 Takeyama || 1994 CM || 3 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8707 Arakihiroshi ||  || 12 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8708 - || 1994 DD || 17 februarie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 8709 Kadlu ||  || 14 mai 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 8710 Hawley ||  || 15 mai 1994 || Palomar || 
|-
| 8711 - || 1994 LL || 5 iunie 1994 || Catalina Station || 
|-
| 8712 Suzuko ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 8713 Azusa ||  || 26 ianuarie 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 8714 || 1995 OT || 24 iulie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8715 ||  || 26 iulie 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 8716 Ginestra ||  || 23 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 8717 Richviktorov ||  || 26 septembrie 1995 ||  || T. V. Kryachko
|-
| 8718 ||  || 27 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8719 Vesmír || 1995 VR || 11 noiembrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 8720 Takamizawa ||  || 16 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 8721 AMOS ||  || 14 ianuarie 1996 || Haleakala || 
|-
| 8722 Schirra ||  || 19 august 1996 || Granville || 
|-
| 8723 Azumayama ||  || 23 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 8724 Junkoehara ||  || 17 septembrie 1996 ||  || S. Otomo
|-
| 8725 Keiko ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 8726 Masamotonasu ||  || 14 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8727 ||  || 3 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 8728 Mimatsu ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 8729 Descour ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8730 Iidesan ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 8731 Tejima || 1996 WY || 19 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8732 Champion ||  || 8 decembrie 1996 ||  || T. Seki
|-
| 8733 Ohsugi ||  || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8734 Warner || 1997 AA || 1 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 8735 Yoshiosakai ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8736 Shigehisa ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8737 Takehiro ||  || 11 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8738 Saji ||  || 5 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 8739 Morihisa ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8740 Václav ||  || 12 ianuarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 8741 Suzukisuzuko ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8742 Bonazzoli ||  || 14 februarie 1998 ||  || 
|-
| 8743 Kèneke ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8744 Cilla ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 8745 Delaney ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 8746 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 8747 Asahi ||  || 24 martie 1998 ||  || 
|-
| 8748 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 8749 Beatles ||  || 3 aprilie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 8750 Nettarufina || 2197 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8751 Nigricollis || 2594 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8752 Flammeus || 2604 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8753 Nycticorax || 2636 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8754 Leucorodia || 4521 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8755 Querquedula || 4586 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8756 Mollissima || 6588 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8757 Cyaneus || 6600 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8758 Perdix || 6683 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8759 Porzana || 7603 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8760 Crex || 1081 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8761 Crane || 1163 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8762 Hiaticula || 3196 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8763 Pugnax || 3271 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8764 Gallinago || 1109 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8765 Limosa || 1274 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8766 Niger || 1304 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8767 Commontern || 1335 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8768 Barnowl || 2080 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8769 Arctictern || 2181 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8770 Totanus || 3076 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8771 Biarmicus || 3187 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8772 Minutus || 4254 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8773 Torquilla || 5006 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8774 Viridis || 5162 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8775 Cristata || 5490 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8776 Campestris || 2287 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8777 Torquata || 5016 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8778 - ||  || 10 octombrie 1931 ||  || C. W. Tombaugh
|-
| 8779 - ||  || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 8780 Forte || 1975 LT || 13 iunie 1975 ||  || 
|-
| 8781 Yurka ||  || 1 aprilie 1976 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8782 Bakhrakh ||  || 26 octombrie 1976 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 8783 Gopasyuk ||  || 13 martie 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8784 ||  || 9 septembrie 1977 || Palomar || 
|-
| 8785 Boltwood ||  || 5 septembrie 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8786 Belskaya ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 8787 Ignatenko ||  || 4 octombrie 1978 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 8788 Labeyrie ||  || 1 noiembrie 1978 || Caussols || 
|-
| 8789 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8790 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8791 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8792 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8793 Thomasmüller || 1979 QX || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 8794 ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8795 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8796 ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8797 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8798 ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8799 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8800 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-